Миодокарповые () — семейство цветковых растений порядка Зонтикоцветные (), содержащее 2 рода и 15 видов.

Ареал 
Произрастают в Квинсленде (Австралия), Новой Каледонии и в Индонезии.

Ботаническое описание 
Древесные растения: кустарники или небольшие деревья. Листья очерёдные.

Соцветия второго порядка обычно собраны в кисти. Цветки гермафродитные, пятичленные. 5 тычинок расположены простым кругом. Два плодолистика, сливаясь, образуют синкарпный гинецей.

Плод — сочная костянка или крылатые ореховидные плоды. Эндокарпий деревянистый.

Роды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) семейство включает 2 рода и 15 видов:

  — включает 7 видов
  — включает 8 видов

Примечания

Литература 
 P. P. Lowry II, G. M. Plunkett & A. A. Oskolski: Early Lineages in Apiales: Insights from Morphology, Wood Anatomy and Molecular Data. in: Edinburgh Journal of Botany, 58: 207-220, 2001.
 G. M. Plunkett, G. T. Chandler, P. P. Lowry II, S. Pinney, T. Sprenkle: Recent advances in understanding Apiales with a revised classification. in: South African Journal of Botany 70: 371-381, 2004.

Ссылки 
 http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/orders/apialesweb.htm#Myodocarpaceae
 http://www.anbg.gov.au/abrs/abif/flora/stddisplay.xsql?pnid=5695
 Информация с сайта GRIN.

Зонтикоцветные
Семейства растений
Таксоны, описанные Александром Борисовичем Доуэльдом